Okręty US Navy o nazwie USS  "Westport":
 Pierwszy USS "Westport" (ID-2362) był jednostką szpitalną. W służbie w latach 1918-1919. Przemianowany na .
 Drugi  był okrętem transportowym. W służbie w latach 1918-19.

Westport